Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1976, které se konaly v Montrealu v Kanadě od 17. července 1976 do 1. srpna 1976. Těchto her se zúčastnilo 6106 sportovců z 92 zemí ve 203 disciplínách ve 21 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1976 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1976
1976